

Patronyme

(El) Bakri 
 Adam Bakri (1989-), acteur palestino-israélien ;
 al-Bakri, géographe et historien de l'Hispanie musulmane (Al-Andalus) ;
 Imadeddine Bakri (1999-), archer algérien ;
 Mathilde El Bakri, femme politique belge ;
 Mohammed Bakri, acteur, metteur en scène et réalisateur palestino-israélien ;
 Omar Bakri Muhammad, imam radical né en Syrie ;
 Saleh Bakri,  acteur palestinien de nationalité israélienne ;
 Sofian Nabil Bakri, coureur cycliste malaisien ;
 Ziad Bakri, acteur arabo-israélien.

Bakry 
 Dominique Bakry (1954-), mathématicien français ;
 Sonni Abu-Bakry Baro, gouverneur de l'Empire songhaï (Mali) en 1493.

Bekri 
 Sara El Bekri, nageuse marocaine ;
 Tahar Bekri, poète tunisien de langue française et arabe ;
 Wissam El Bekri, footballeur franco-tunisien.

Autres orthographes 
 , nom de famille d'origine arabe ;
 , patronyme d'Afrique du Nord ;
 , patronyme d'Afrique du Nord.

Divers 
 Al-Bakri (cratère), cratère d'impact situé sur la face visible de la Lune en référence au géographe Abu Abdullah al-Bakri 

Patronyme arabe
Homonymie